

Fruit 
 Orange, fruit appartenant à la famille des agrumes.

Couleur 
 Orange, une couleur qui tire son nom du fruit.

Économie 
 Orange est une entreprise mondiale de télécommunications, d'origine française, cotée au CAC 40.
 Orange est un logiciel d'exploration de données.
 Orange Music Electronic Company est un fabricant d'équipements d'amplification pour guitares et basses électriques
 Orange est un studio d'animation japonaise situé à Musashino, au Japon.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Orange, fleuve,
 État libre d'Orange, ancienne république boer (1854-1902) fondée par les Voortrekkers, puis colonie britannique (1902-1910) et enfin province sud-africaine (1910-1995) qui bordait le fleuve, nommés en l'honneur de la maison princière. Depuis 1995, cette entité se nomme province de l'État-Libre.

Australie 
 Orange, ville de Nouvelle-Galles du Sud.

États-Unis 
 Orange en Californie, qui fait partie du comté d'Orange,
 Orange dans le Connecticut,
 Orange, ancien nom de Arvilla, dans le Dakota du Nord
 Orange dans le Massachusetts,
 Orange dans le New Hampshire,
 Orange dans le New Jersey,
 Orange dans l'État de New York,
 Orange dans l'Ohio,
 Orange au Texas,
 Orange au Vermont,
 Orange en Virginie,

France 
 Orange, surnommée la « Cité des Princes » dans l'actuel département de Vaucluse en France, est l'ancienne capitale de la principauté d'Orange (ci-dessous),
 Principauté d'Orange est une ancienne principauté souveraine créée en 1181, dans le département de Vaucluse, en France.
 Orange, un village et une station de sports d'hiver sur la commune de La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie.

Patronyme 

 Maison d'Orange-Nassau, princesse d'Orange, actuelle famille royale est la maison régnante des Pays-Bas depuis 1814.
 Adrian Orange, musicien et chanteur américain.
 Alain d'Orange, illustrateur français.
 Jean Orange, peintre et dessinateur français.
 Jason Orange, chanteur britannique.
 Martine Orange, écrivaine et journaliste d'investigation française.
 Maurice Orange, peintre et dessinateur français.
 Rhasaan Orange, acteur américain.
 Tommy Orange, écrivain arapaho et cheyenne des États-Unis.

Autres articles contenant ce mot

Alimentation 
 Concours des vins d'Orange, concours de vins de la vallée du Rhône.
 Jus d'orange, boisson préparée à partir d'oranges pressées.
 Marché d'Orange, marché de Provence.
 Orange bitters, amer (bitter) d'origine anglaise.
 Orange Julius, milk-shake aux fruits.
 Principauté-d'orange (IGP), vin de pays.
 Soda à l'orange, boisson gazéifiée à l'orange.
 Vin d'orange, apéritif.

Archéologie 
 Anders Lorange, archéologue norvégien.
 Arc d'Orange, arc de triomphe d'Orange dans le Vaucluse.
 Fontaine publique d'Orange, monument historique d'Orange dans le Vaucluse.
 Gymnase romain d'Orange, monument historique d'Orange dans le Vaucluse.
 Hans Peter L'Orange, universitaire norvégien.
 Rempart romain d'Orange, monument historique d'Orange dans le Vaucluse.
 Théâtre antique d'Orange, théâtre antique d'Orange dans le Vaucluse.

Architecture 
 Cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth d'Orange, cathédrale d'Orange dans le Vaucluse.
 Centre hospitalier cours Pourtoules d'Orange, hôpital d'Orange dans le Vaucluse.
 Église Saint-Florent d'Orange, église dédiée au saint patron d'Orange dans le Vaucluse.
 Hôtel de ville d'Orange, bâtiment de la mairie d'Orange dans le Vaucluse.
 Orange County Courthouse, gratte-ciel d'Orlando en Floride aux États-Unis.
 Quartier du Prince d'Orange, quartier résidentiel de Bruxelles.
 Théâtre municipal d'Orange, salle de théâtre d'Orange dans le Vaucluse.
 Ville d'Orange, zone d'administration de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Art 
 Orange and Yellow, peinture abstraite de Mark Rothko.
 Orange, Red, Yellow, peinture abstraite de Mark Rothko.

Astronomie 
 Naine orange, étoile.

Bande dessinée 
 Kimagure Orange Road, manga romantique d'Izumi Matsumoto.
 Orange, manga de Ichigo Takano.

Botanique 
 Blenheim Orange, cultivar de pommier domestique.
 Bolet orangé, champignon.
 Cox's Orange Pippin, variété de pomme de reinette.
 Ellison's Orange, cultivar de pomme.
 Ficoïde orange, plante de la famille des Aizoacées.
 Kidd's Orange Red, cultivar de pomme.
 Golden Orange, cultivar de pommier domestique.
 Orange bud, variété de cannabis.
 Orange maltaise, variétés d'oranges.
 Orange sanguine, variété d'orange.
 Orange Valencia, variété d'orange douce.

Chimie 
 Jaune-orange, nuance de jaune et d'orange.
 Jaune orangé S, colorant alimentaire.
 Orange brûlée, couleur du champ chromatique de l'orange.
 Orange de xylénol, colorant de triarylméthane.
 Orange G, colorant azoïque acide.
 Rouge-orange, nuance de rouge et d'orange.

Cinéma 
 Liste des références culturelles à Orange mécanique, comme son nom l'indique.
 Mon été orange, film allemand de Marcus H. Rosenmüller (2011).
 Orange County, film américain de Jake Kasdan (2002).
 Orange mécanique, film britannique de Stanley Kubrick (1971).
 Orange studio, société de production cinématographie française.
 Prix Orange du Festival de Cannes, prix spécial de l'association de presse.
 Rhasaan Orange, acteur américain (1975).
 The Oranges est un film de 2012.

Défense 
 Base aérienne 115 Orange-Caritat, base de l'Armée de l'air française située dans le Vaucluse.

Géographie 
 Aire urbaine d'Orange, aire urbaine française centrée sur la ville d'Orange dans le Vaucluse.
 Avenue du Prince d'Orange, avenue à l'extrême sud de la commune d'Uccle et au sud de Bruxelles.
 Cap Orange, point extrême de l'État d'Amapá au Brésil.
 Comté d'Orange (Californie), comté de Californie aux États-Unis.
 Comté d'Orange (Caroline du Nord), comté des États-Unis situé dans l'État de Caroline du Nord.
 Comté d'Orange (Floride), comté de l'État américain de Floride.
 Comté d'Orange (Indiana), comté de l'État américain de l'Indiana.
 Comté d'Orange (New York), comté de l'État de New York aux États-Unis.
 Comté d'Orange (Texas), comté situé dans l'extrême est de l'État du Texas aux États-Unis.
 Comté d'Orange (Vermont), comté situé dans l'est de l'État américain du Vermont.
 Comté d'Orange (Virginie), comté de Virginie aux États-Unis.
 District d'Orange Walk, district au nord-ouest de Belize.
 Orange Beach, ville du comté de Baldwin dans l'État américain de l'Alabama.
 Orange City (Floride), ville dans l’État de Floride aux États-Unis.
 Orange City (Iowa), ville du comté de Sioux dans l’État américain de l’Iowa.
 Orange Park, ville du comté de Clay située dans la banlieue de Jacksonville en Floride aux États-Unis.
 Orange Walk Town, ville du nord du Belize capitale du District d'Orange Walk.
 Parc national du Cabo Orange, parc national situé dans l'état de Amapá au Brésil.
 Port d'Orange, ancien port de pêche côtière situé à Saint-Pierre-Quiberon en Bretagne.
 Port Orange, ville de l’État de Floride aux États-Unis.
 Rue d'Orange, voie de Marseille.

Géologie 
 The Orange, diamant de couleur orange.

Héraldique 
 Orangé (héraldique), couleur secondaire rarement utilisée.

Histoire 
 Agent orange, surnom donné au défoliant employé au Vietnam par l'armée des États-Unis.
 Apologie du prince d'Orange, document publié en 1581 par Guillaume d'Orange en réponse à l'édit de proscription.
 Arrondissement d'Orange, ancienne subdivision administrative française.
 Bataille d'Orange, défaite essuyée par l'armée romaine face aux Cimbres et aux Teutons.
 Bertrand-Raimbaud d'Orange (?-après 1078), prince d'Orange.
 Colonie de la rivière Orange, ancienne colonie britannique d'Afrique du Sud.
 District d'Orange, ancienne division administrative française.
 État libre d'Orange, ancienne république boer et ancienne province d'Afrique du Sud.
 Fort Orange (Brésil), fort du Brésil situé sur l'île d'Itamaracá dans l'État du Pernambouc.
 Fort Orange (Nouvelle-Néerlande), place forte de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales.
 Guillaume Ier des Baux-Orange (c.1155-1218), prince d'Orange et vice-roi du Royaume d'Arles.
 Guillaume II des Baux-Orange (?-1239), fils de Guillaume des Baux.
 Jean Guillaume Friso d'Orange (1686-1711), prince d'Orange.
 Louise-Henriette d'Orange (1627-1667), margravine de Brandebourg.
 Marie des Baux-Orange (?-1417), princesse d'Orange (Maison de Chalon-Arlay).
 Nicolas d'Orange des Roches (1618-1705), militaire français.
 Ordre d'Orange, ordre honorifique civil et militaire des Pays-Bas.
 Ordre d'Orange (1795), organisation fraternelle protestante nord-irlandaise.
 Philippe-Guillaume d'Orange (1554-1618), prince d'Orange.
 Plan orange, plan de guerre de la marine des États-Unis.
 Principauté d'Orange, ancienne principauté souveraine.
 Principauté de Nassau-Orange-Fulde, ancienne principauté immédiate du Saint-Empire.
 Raimbaud II d'Orange (vers 1066- entre 1097 et 1121), comte d'Orange.
 République d'Orange, nom donné par les anarchistes à la république boer d'Afrique du Sud.
 Révolution orange, série de manifestations politiques en Ukraine.
 Souveraineté de la rivière Orange, ancienne possession britannique située en Afrique australe.
 Tiburge d'Orange (avant 1096 – 1150), comtesse d'Orange.
 William d'Orange, pigeon voyageur soldat de la deuxième Guerre mondiale.

Industrie et économie 
 Gibeau Orange Julep, entreprise québécoise du secteur de l'alimentation.
 Orange County Choppers, constructeur de motocycles américain.
 Orange County Ironworks, industrie métallurgique.
 Orange, entreprise française de télécommunications.

Informatique 
 Orange Business Services IT&L@bs, SSII française fondée par Jean-Michel Gliner en 1983.
 Orange Logic, société spécialisée dans le développement de logiciels de gestion des ressources numériques.
 Orange Link, ancien logiciel propriétaire de messagerie instantanée et de visioconférence.

Internet 
 The Annoying Orange, web-série américaine créée en 2009 par Dane Boedigheimer et diffusée sur YouTube.

Jeu vidéo 
 The Orange Box, pack de jeux vidéo.

Littérature 
 Guillaume d'Orange, personnage de la littérature médiévale.
 L'Orange amère, roman de Didier Van Cauwelaert.
 L'Orange mécanique, roman d’Anthony Burgess.
 La France Orange mécanique, essai de Laurent Obertone.
 La Prise d'Orange, chanson de geste médiévale.
 La Vache orange, conte de Nathan Hale.
 Le Canard à l'orange', pièce de théâtre de William Douglas Home.
 Le Testament de l'orange, roman d'Anthony Burgess.
 Les Cinq Pépins d'orange, nouvelle d'Arthur Conan Doyle.
 La Belle aux oranges, livre de Jostein Gaarder.
 Prix Orange du livre, récompense pour un livre de fiction en français et publié en France.

 Musique 
 Agent Orange (album), album studio du groupe de Thrash metal allemand Sodom.
 Channel Orange, album studio de l'auteur-compositeur-interprète américain de R&B Frank
 Chorégies d'Orange, festival d'art lyrique d'Orange dans le Vaucluse.
 Divan Orange, coopérative de travail montréalaise pour la relève musicale.
 Festival de jazz d'Orange, festival de Jazz d'Orange dans le Vaucuse.
 Green Milk from the Planet Orange, groupe musical de la scène grindcore /alternative nippone.
 Kush and Orange Juice, mixtape du rappeur Wiz Khalifa.
 L'Orange, chanson de Gilbert Bécaud.
 La Ligne orange, album du groupe de musique québécois Mes Aïeux.
 L'amour des trois oranges, opéra de Sergueï Prokofiev.
 Le Prince d'Orange (chanson), chanson traditionnelle du .
 Orange 9mm, groupe de musique de punk hardcore.
 Orange Ball, album du groupe japonais Orange Range.
 Orange Blossom, groupe nantais de musique électronique et de world music.
 Orange Blossom (album), album du groupe français Orange Blossom.
 Orange Blossom Special (chanson), chanson de Ervin T Rouse.
 Orange Blue, groupe allemand de soul pop.
 Orange Goblin, groupe anglais de stoner metal.
 Orange County Drum & Percussion, marque de lutherie de batteries.
 Orange Juice, ancien groupe de post-punk écossais.
 Orange Pekoe, groupe musical japonais.
 Orange Range, groupe musical japonais.
 Orange Range (album), album studio du groupe japonais Orange Range.
 Orange Range (compilation), albums du groupe japonais Orange Range.
 Orange Street, groupe musical français.
 Orgue Théodore Puget de la cathédrale d'Orange, orgue de la Cathédrale d'Orange dans le Vaucluse.
 Projet Orange, groupe québécois de musique rock atmosphérique.
 Projet Orange (album), album studio du groupe québécois Projet Orange.
 Smashing Orange, groupe de shoegaze américain.
 The Cure in Orange, vidéo du groupe musical The Cure.
 Tinpan Orange, groupe de rock indépendant australien.

 Parfum 
 Eau d'orange verte, parfum d'Hermès.
 État libre d'Orange (parfumeur), maison de parfum française.

 Poésie 
 Raimbaut d'Orange (entre 1140 et 1145-1173), troubadour de Provence

 Politique 
 Alternative orange, mouvement souterrain anarchiste fondé en 1981 à Wrocław.
 Association loyale d'Orange du Canada, société fraternelle protestante.
 Coalition noire-orange, coalition gouvernementale autrichienne.
 Coalition orange-bleue, coalition gouvernementale de Belgique.
 Le Talk Orange - Le Figaro, émission politique française du journal Le Figaro''.
 Liste des grands maîtres de la Grande loge d'Orange du Canada
 Orange Day, fête d'affiliation unioniste d'Irlande du Nord.
 Mouvement démocrate orange, parti libéral du Kenya.

Religion 
 Ancien diocèse d'Orange, ancien diocèse de l'Église catholique en France.
 Concile d'Orange (441), premier concile d'Orange.
 Concile d'Orange (529), concile qui a condamné le semi-pélagianisme et donné une formulation théologique de la grâce.
 Eutrope d'Orange, évêque d'Orange.
 Florent d'Orange, évêque d'Orange.
 Liste des évêques d'Orange, comme son nom l'indique.
 Liste des évêques d'Orange en Californie, comme son nom l'indique.

Sport 
 Association Sportive Orange Nassau, club de volley-ball basé à Orange (Vaucluse).
 L'Orange bleue, licence de marque française de clubs de forme.
 , compétitions de football.
 Maillot orange, maillot porté par le coureur occupant la première place d'un classement en cyclisme.
 Miami Orange Bowl, ancien stade de football américain de Miami en Floride.
 Open de South Orange, ancien tournoi de tennis.
 Orange, catamaran qui a participé à de nombreuses courses à la voile.
 Orange II, catamaran qui a participé à de nombreuses courses à la voile.
 Orange Bowl (football américain), match de football américain universitaire.
 Orange Bowl (tennis), tournoi de tennis junior.
 Orange de Syracuse, club omnisports de l'université de Syracuse.
 Orange Open Guadeloupe, tournoi de tennis.
 Orange Walk People's Stadium, stade de football situé à Orange Walk Town au Belize.
 Prix Citron, Orange et Bourgeon, prix décernés à des joueuses et joueurs de tennis professionnels.

Télécommunication 
 Liste orange, liste regroupant les abonnés refusant d'être recensés pour du marketing direct.
 Orange est une entreprise mondiale de télécommunications.
 Orange 24/24 vidéo, service de vidéo à la demande (VOD) édité par France Telecom sous la marque Orange.
 Orange avec Intel Inside, smartphone produit par Gigabyte Technology en collaboration avec Intel.
 Orange Business Services, fournisseur de services de télécommunication et de services informatiques aux entreprises.
 Orange Côte d'Ivoire, opérateur de télécommunications.
 Orange Labs, division recherche et développement du groupe Orange.
 Orange Mali, entreprise malienne de télécommunication.
 Orange Marine, filiale du groupe de télécommunications Orange.
 Orange money, service de transfert d'argent et de paiement mobile du groupe Orange.
 Orange Polska, opérateur polonais de télécommunications.
 Orange Réunion, entreprise française de télécommunications.
 Orange România, filiale roumaine du groupe France Télécom.
 Orange Tunisie, opérateur privé de télécommunications.
 Orange Vallée, division dédiée à l'innovation au sein d'Orange.

Télévision 
 L'Orange de Noël (téléfilm), téléfilm français de Jean-Louis Lorenzi.
 La TV d'Orange, offre de France Télécom commercialisée sous la marque Orange.
 La TV d'Orange Caraïbe, offre payante de télévision par satellite proposée par l'opérateur Orange. 
 Laguna Beach: The Real Orange County, émission de téléréalité produite par MTV.
 Orange Days, drama japonais diffusé sur TBS en 2004.
 Orange Is the New Black, série télévisée américaine.
 Orange sport, ancienne chaîne d'Orange TV à péage axée sur le football.
 Saison 1 d'Orange Is the New Black,  guide de la série télévisée Orange Is the New Black.

Transports 
 Aérodrome d'Orange Plan de Dieu, aérodrome d'Orange dans le Vaucluse.
 Carte Orange, ancien titre de transport.
 Gare d'Orange, gare ferroviaire française.
 Ligne d'Orange à Buis-les-Baronnies, ligne de chemin de fer française.
 Ligne d'Orange à l'Isle - Fontaine-de-Vaucluse, ligne de chemin de fer française.
 Ligne orange du métro de Chicago, ligne de métro de la ville de Chicago.
 Ligne orange (métro de Montréal), ligne de métro de la ville de Montréal.
 Ligne orange du métro de Boston, ligne de métro de la ville de Boston.
 Route des Princes d'Orange, route reliant la ville d'Orange au village d'Orpierre.
 Train de jus d'orange, train-blocs transportant du jus d'orange frais.
 Transports en commun de la ville d'Orange, réseau de transport en commun d'Orange dans le Vaucluse.
 Tunnel d'Orange–Fish River, tunnel d'irrigation situé en Afrique du Sud.

Zoologie 
 Astrild à joues orange, espèce de Passereau.
 Bouvreuil orangé, espèce de passereau.
 Cisseps à col orangé, espèce d'insectes lépidoptères.
 Coq-de-roche orange, oiseau.
 Coryllis à front orange, psittacidé.
 Dicée à ventre orange, espèce de passereau.
 Échenilleur orangé, espèce d’oiseau passereau.
 Faucon orangé, espèce de rapaces diurnes.
 Français blanc et orange, race de chien d'origine française.
 Grand anglo-français blanc et orange, race de chien d'origine française.
 Grive à bec orange, espèce de passereau.
 Grive à tête orange, espèce de passereau.
 Hoplostèthe orange, espèce de poisson.
 Jardinier à huppe orange, espèce d'oiseau jardinier trouvé au sud-est de la Nouvelle-Guinée.
 Jardinier du Prince d'Orange, espèce de passereau.
 Orangé (papillon), insecte lépidoptère.
 Organiste à ventre orange, espèce de passereau d'Amérique centrale.
 Oriole à dos orange, espèce d'oiseau.
 Oriole orange, espèce d'oiseau.
 Nordique orangé, lépidoptère.
 Perruche à ventre orange, espèce d'oiseau.
 Pique-orange de Jamaïque, espèce de passereau.
 Piranga orangé, espèce de passereau.
 Psittacule à poitrine orange, espèce d'oiseau.
 Ptilope à ventre orange, espèce d’oiseau.
 Ptilope orange, espèce d’oiseau.
 Souimanga orangé, espèce de passereau.
 Sphinx orangé, lépidoptère.
 Tangara à tête orange, espèce de passereau.
 Tisserin orangé, espèce de passereau.
 Tohi à bec orange, espèce d'oiseau.
 Trogon à ventre orange, espèce d'oiseau.

Notes et références

Pages d'homonymie connexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patronyme normand
Homonymie de localités aux États-Unis